Флаг Шостки — городской флаг Шостки. Утвержден в 1996 году решением городского совета.

Описание 
Флаг представляет собой полотнище прямоугольной формы, состоящее из двух горизонтальных полос (верхняя голубого цвета, а нижняя зеленого). В центре стяга изображен герб города , автором которого является П. Сабинин. На этом гербе в форме щита содержится стилизованная шестерка (в верхней части), в виде намотанной пленки на черную бобину – шестерню. В нижней части изображена казацкая пороховница золотого цвета.

См. также 
Герб Шостки
Шостка

Ссылки 
 Официальный сайт Шосткинского городского совета 
 Современный герб города 

Флаги
Шостка